Jerneja Brecl (ur. 9 sierpnia 2001) – słoweńska skoczkini narciarska, medalistka mistrzostw świata juniorów. Zawodniczka klubu SSK Velenje.

Przebieg kariery 
W zawodach organizowanych przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS) zadebiutowała 13 września 2014 podczas konkursu Alpen Cup w Einsiedeln, oddając skoki na odległość 47,5 i 46,0 metrów na skoczni średniej. Tego dnia uplasowała się na siedemnastej pozycji. W drugim konkursie rozegranym nazajutrz również była siedemnasta. W klasyfikacji generalnej sezonu 2014/2015 zajęła czterdzieste ósme miejsce, ze stratą 973 punktów do triumfatorki, Agnes Reisch.

W kolejnych dwóch sezonach startowała głównie w cyklu Alpen Cup. W sezonie 2015/2016 po raz pierwszy stanęła na podium zawodów organizowanych przez FIS. Zajęła trzecie miejsce w jednym z konkursów w Žiri. W kolejnym sezonie dość regularnie notowała pozycje w pierwszej trójce zawodów. Wygrywała m.in. w Einsiedeln, Rastbüchl czy Schonach, dwukrotnie była druga w Žiri, a w Rastbüchl i Einsiedeln stawała na najniższym stopniu podium. W klasyfikacji generalnej cyklu została sklasyfikowana na drugiej pozycji, tracąc 139 punktów do Seliny Freitag.

Na początku lutego 2017 zdobyła srebrny medal w konkursie drużynowym kobiet podczas mistrzostw świata juniorów w Utah, startując w drużynie z Katrą Komar, Niką Križnar i Emą Klinec. W zawodach indywidualnych Brecl zajęła 25. miejsce, co było jej najlepszym rezultatem w indywidualnych zawodach tej rangi.

W połowie lutego 2017 wzięła udział w olimpijskim festiwalu młodzieży Europy w tureckim Erzurum. W konkursie indywidualnym po skokach na odległość 90,0 i 88,5 metra, zajęła czwarte miejsce nieznacznie przegrywając z inną Słowenką Katrą Komar.

W październiku 2022 zakończyła karierę sportową.

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Sylwestrowy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Alpen Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 2001